А́да — женское личное имя еврейского происхождения, производное от «украшение», «удовольствие». Наряжать, надевать украшения, украшать себя; украшающая жизнь.

В Библии 
 Ада — жена Ламеха, потомка Каина; второе женское имя, упоминаемое в Библии после Евы.
 Ада — первая жена Исава, хананейка (); одна из прародительниц эдомитов.

Персоны

Имя 
 Ада де Варенн (1120—1178) — супруга Генриха Шотландского.
 Ада Адини (1855—1924) — американская оперная певица (сопрано) и вокальный педагог.
 Ада Владимирова (1890—1985) — поэтесса, переводчица.
 Ада Вонг — персонаж сериала Resident Evil, созданного компанией Capcom.
 Ада Карийская (ум. 326 до н. э.) — дочь Гекатомна. Правила Карией в течение двух периодов.
 Ада (дочь Пиксодара) (IV век до н. э.) — представительница карийской правящей династии.
 Ада Сари (1886—1968) — польская оперная певица (сопрано), актриса и педагог.

Фамилия 
 Ада, Джозеф (род. 1999) — нигерийский футболист.
 Ада, Иоанн Лику (род. 1948) — католический прелат, архиепископ Макасара.

В науке и технике 
 (523) Ада — астероид, открытый в 1904 году.
 Ада — язык программирования.
 AdA — первый в мире электрон-позитронный коллайдер (1961—1964).

Топонимы 
 Ада (Гана) — город в Гане.
 Ада (Сербия) — город в Сербии.
 Ада (община) — община в Сербии.
 Эйда (округ) — округ в штате Айдахо, США.
 Ада (Огайо) — город в штате Огайо, США.
 Биньямина-Гиват Ада — населённый пункт на севере Израиля.

 Остров
 Ада — старое название острова Березань.
 Ада-Циганлия — речной остров на реке Сава в Белграде.

Объекты 
 Ада — аэропорт города Ада (Огайо, США).
 «Ада» — частная общеобразовательная школа, существовавшая в Кременчуге (Украина).

Книги 
 «Ада» — роман Владимира Набокова.

Организации 
 АДА — Ассоциация движений анархистов — межорганизационное объединение русскоязычных анархистов.
 ADA — Агентство развития авиации Индии.

Мероприятия 
 ADA — Apple Design Awards.

См. также 

 Адда

Примечания